Ольховый Рог — топоним, название населённых пунктов.

Россия 
 Ольховый Рог — село в Миллеровском районе Ростовской области.

Украина 
 Ольховый Рог — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Ольховый Рог — село в Красноградском районе Харьковской области.

См. также 
 Ольховый